Kozłowo (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Nidzicki
 Kozłowo (powiat Gnieźnieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Gnieźnieński
 Kozłowo (powiat Grudziądzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Grudziądzki
 Kozłowo (powiat Mławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Mławski
 Kozłowo (powiat Mrągowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Mrągowski
 Kozłowo (powiat Nidzicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Nidzicki
 Kozłowo (powiat Nowotomyski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Nowotomyski
 Kozłowo (powiat Płocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Płocki
 Kozłowo (powiat Pułtuski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Pułtuski
 Kozłowo (powiat Siemiatycki), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Siemiatycki
 Kozłowo (powiat Świecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Świecki